El término factor puede hacer referencia a:

Matemáticas 
 Factor, factor propio o factor multiplicativo, es un divisor de otro número.

Economía y comercio 
 Factores de producción, recursos o materiales que al ser combinados en la producción agregan valor a los bienes y servicios.
 Factoraje (en inglés, factoring), contrato por el que un comerciante o productor cede sus derechos sobre créditos.
 Factor o agente afecto de comercio, apoderado con mandato para traficar en nombre y por cuenta del poderdante.
 Max Factor, subsidiaria de Procter & Gamble dedicada a la producción y venta de cosméticos.

Otros 
 Factores de coagulación, compuestos implicados en el proceso de coagulación.
 Factor, un lenguaje de programación.
 Factor, oficial real que en las Indias recaudaba rentas y tributos de la Corona.

Enlaces externos